Daniel Cleary – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Jim Cleary – ex calciatore nordirlandese
 Michelle Chandler Cleary – ex cestista australiana
 Patrice Bergeron-Cleary – hockeista su ghiaccio canadese
 Robert Cleary – hockeista su ghiaccio statunitense
 William Cleary – ex hockeista su ghiaccio statunitense